Ce nom peut désigner :
 Mark Burns (acteur) 
 Mark Burns (pasteur)